Das Rathaus in Gräfelfing, einer Gemeinde im oberbayerischen Landkreis München, wurde in den Jahren von 1966 bis 1967 nach Plänen der Architekten Werner Böninger und Peter Biedermann errichtet. Das Rathaus an der Ruffiniallee 2 ist seit 2020 ein geschütztes Baudenkmal. Der Baustil des Rathauses wird als Brutalismus bezeichnet. Im Jahr 1969 wurde das Bauwerk mit dem BDA-Preis Bayern ausgezeichnet.

Der kubische, dreigeschossige Bau mit zwei aufgeständerten, großzügig durchfensterten Geschossen und einem geschlossenen obersten Geschoss, hat einen seitlich stehenden höheren Treppenturm und einen erdgeschossigen flachen Vorbau nach Osten. An der Rückseite steht ein erdgeschossiger Nebenbau, der außen und auch großteils innen betonsichtig ist. Die vorgelagerte Terrassen sind mit Mauern und Treppen gefasst.

Im Jahr 2021 begannen die Sanierungsarbeiten des Gebäudes.

Weblinks 

 Romy Ebert-Adeikis: Gräfelfing saniert sein Rathaus - aber kommt auch eine Erweiterung? bei www.hallo-muenchen.de 

Baudenkmal in Gräfelfing
Bauwerk in Gräfelfing
Grafelfing
Bauwerk des Brutalismus in Bayern
Erbaut in den 1960er Jahren